Спасский мост:
 Спасский мост (Алевизов ров) — существовавший ранее мост через Алевизов ров в Москве.
 Спасские мосты — мосты МКАД через Москву-реку.
 Спасский мост (микрорайон) — строящийся микрорайон в Красногорске.